

Carriera

Club 
Cresciuto nel settore giovanile del , nel 2020 viene acquistato dal ; con la squadra di Trofa totalizza 54 presenze tra campionato e coppe in due stagioni e mezza, contribuendo anche a una promozione in seconda divisione. Il 27 gennaio 2023 viene ceduto al  e 4 il febbraio successivo ha esordito in Primeira Liga, in occasione dell'incontro perso per 3-0 contro il .

Nazionale 
Nel 2019 ha preso parte con la nazionale angolana Under-17 alla Coppa d'Africa e al Mondiale di categoria.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 25 febbraio 2023.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Trofense: 2020-2021

Note

Collegamenti esterni